Quo vadis, baby? – romanzo di Grazia Verasani
 Quo vadis, baby? – film del 2005 diretto da Gabriele Salvatores, tratto dall'omonimo romanzo
Quo vadis, baby? – miniserie televisiva del 2008, ispirata all'omonimo film

Pagine correlate 
Quo vadis?